YBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brandon (Manitoba) (Canada)